Pingba bezeichnet:

 Pingba (平坝区), Stadtbezirk von Anshun in der chinesischen Provinz Guizhou
 Pingba (Chengkou) (坪坝镇), Großgemeinde im Kreis Chengkou der chinesischen Stadt Chongqing
 Pingba (Jingshan) (坪坝镇), Großgemeinde der Stadt Jingshan in der chinesischen Provinz Hubei
 Pingba (Jinsha) (平坝镇), Großgemeinde im Kreis Jinsha in der chinesischen Provinz Guizhou
 Pingba (Wenshan) (平坝镇), Großgemeinde der Stadt Wenshan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Pingba (Ganluo) (坪坝乡), Gemeinde im Kreis Ganluo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pingba (Guzhang) (坪坝乡), Gemeinde im Kreis Guzhang in der chinesischen Provinz Hunan